Bluffton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bluffton (Alabama), im Cherokee County
 Bluffton (Arkansas), im Yell County
 Bluffton (Florida), im Volusia County
 Bluffton (Georgia), im Clay County
 Bluffton (Indiana), im Wells County
 Bluffton (Iowa), im Winneshiek County
 Bluffton (Minnesota), im Otter Tail County
 Bluffton (Montgomery County, Missouri)
 Bluffton (Ray County, Missouri)
 Bluffton (Ohio), im Allen County
 Bluffton (South Carolina), im Beaufort County
 Bluffton (Tennessee), im Cocke County
 Bluffton (Texas), im Llano County

Siehe auch:
 Bluffton Township